Luke steht für:

 Luke, verschließbare Öffnung
 Luke (Name), im englischen Sprachraum einen Vornamen sowie Familiennamen
 Luke (Band), französische Rockband
 Luke (Software), Tool zur Betrachtung und Modifikation von Lucene Indizes
 Luke (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Luke (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Luke (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Luke! Die Woche und ich, eine Fernsehsendung auf Sat.1

Luke steht im weiteren Sinn für:

 Saint Luke, Parish auf der Insel Dominica
 L’uke, deutsche Band
 Luke CoreFusion, Variante der CoreFusion-Platform der Firma Via Technologies
 Lúke, Guaraní-Name der Stadt Luque (Paraguay)
 Luke-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Uska Luke, linker Nebenarm der Spree bei Lehde, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch:
 Lucke
 Luk
 Luque